

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Żychlin – miasto w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Żychlin – przysiółek wsi Straszowice w województwie dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Wołów
 Żychlin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Żychlin – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo 
 Żychlin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Stare Miasto
 Żychlin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów

Inne 
 Żychlin – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim
 Żychlin – stacja kolejowa w Pniewie, w województwie łódzkim
 Żychlin Elektrownia – dawna towarowa stacja kolejowa w Żychlinie, w województwie łódzkim
 Żychlin – gromada z siedzibą w Żychlin
 Żychlin – gmina w guberni warszawskiej

Zobacz też 
 Dekanat Żychlin
 Hufiec ZHP Żychlin